Terras peut désigner :

Patronymes 
 Anthony Terras (1985-),  tireur français spécialisé dans le skeet olympique ;
 Audrey Terras (née en 1942), mathématicienne américaine ;
 Christian Terras, éditeur français, fondateur de Golias ;
 Évelyne Terras (1944-), joueuse française de tennis.

Autres 
 Terras de Bouro, municipalité du Portugal, située dans le district de Braga ;
 Terras do Sado, vins portugais, provenant de la péninsule de Setúbal.